

Оклахома — місто, штат Пенсільванія
 Оклахома — переписна місцевість в окрузі Клірфілд, штат Пенсильванія